Granule est un terme générique qui désigne une petite particule ou un grain. Selon le contexte le terme désigne différentes choses :

 En astronomie, un granule désigne un élément de la granulation solaire.
 En pharmacie, un granule est une forme pharmaceutique. Les granules représentent la forme pharmaceutique principale en homéopathie
 En géologie, un granule désigne un grain de 2 à 4 mm
 En biologie, un granule désigne toute structure juste visible d'une cellule.
 En informatique, un granule désigne la plus petite unité d'allocation de mémoire dans un système de fichiers.